For Sentimental Reasons () — четырнадцатый студийный альбом американской певицы Линды Ронстадт, вышедший в 1986 году. Он достиг миллионных продаж и платинового статуса RIAA. Записи были сделаны вместе с Нельсоном Риддлем, легендарным американским дирижёром и аранжировщиком музыки для биг-бэндов, наиболее известным по своему многолетнему сотрудничеству с Фрэнком Синатрой. Риддл умер во время подготовки диска, который стал третьей и финальной частью джазовой совместной трилогии певицы и композитора.

История 
Альбом вышел в октябре 1986 года на лейблах Elektra Records/Asylum Records.
Диск стал третьим альбомом с платиновым статусом, созданным совместно с Линдой и Нельсоном Риддлем и 11-м для Ронстадт диском с более чем миллионным тиражом.
Альбом получил умеренные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, имел коммерческий успех и тираж в 1 млн копий и платиновую сертификацию RIAA. Альбом занял позицию № 3 в чарте Top Jazz Albums, в американском хит-параде Billboard Top LPs & Tape диск занял только 46-е место, но пробыл в чарте более 6 месяцев.

Список композиций

Участники записи 
Приведены по сведениям базы данных Discogs.

Музыканты:
 Линда Ронстадт — вокал
  — ударные (песни 7, 9)
 Рэй Браун — бас-гитара (песни 7, 9)
  — гитара (песни 7, 9)
  — фортепиано (песни 1—4, 6—11)
  — ударные (песни 1—4, 6, 8, 10, 11)
 Боб Магнуссон — бас-гитара (песни 1—4, 6, 8, 10, 11)
  — гитара (песни 1—6, 8, 10, 11)
  — тенор-саксофон (песни 4, 6, 10)
  — альт-саксофон (песня 8)
 Чонси Уэлш — тромбон (песни 2, 3, 11)
 Уоррен Люнинг — труба (песни 7, 9)
 Джеймс СК Ван —  (песни 6, 8)
 The Sequoia String Quartet — струнная секция (песня 5)
 Мик Белл — бэк-вокал (песня 8)
 Дрейк Фрай — бэк-вокал (песня 8)

Музыканты:
 Клиффорд Холланд — бэк-вокал (песня 8)
 Карл Джонс — бэк-вокал (песня 8)
 Джеймс Тейлор — бэк-вокал (песня 9)
 Нельсон Риддл — все аранжировки, дирижёр (песни 1—6, 10, 11)
 Терри Вудсон — дирижёр (песни 7, 8, 9)

Технический персонал:
 Питер Эшер — музыкальный продюсер
  — звукорежиссёр, сведение
 Шэрон Райс — помощник инженера
 Эдд Колаковски — техник по настройке фортепиано и гитар, ассистент продюсера
  — 
  — арт-директор, дизайнер
  — арт-директор, дизайнер
 Роберт Блейкман — фотография
 Дженни Шорр — стилист по гардеробу

Позиции в хит-парадах 
Еженедельные чарты

Примечания

Ссылки 
 The Definitive Linda Ronstadt Homepage 

Джазовые альбомы США
Альбомы Elektra Records
Альбомы на английском языке
Альбомы, спродюсированные Питером Эшером
Альбомы Линды Ронстадт